Kometa (Комета) è un film del 1929 diretto da Valerij Ivanovič Inkižinov.

Trama

Note

Collegamenti esterni